Ајола има више значења:
 Ајола (Пенсилванија)
 Ајола (Тексас)
 Ајола (Висконсин)
 Ајола (Илиноис)
 Ајола (Канзас)